La Svenska basketligan 1993-1994 è stata la 41ª edizione del massimo campionato svedese di pallacanestro maschile.

La vittoria finale è stata ad appannaggio del Kärcher Basket.

Stagione regolare

Gruppo A1

Gruppo A2

Playoff

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1993
Pallacanestro nel 1994
1993-1994